Yutian Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yutian Xian (härad i Kina, Xinjiang), 
 Yutian Xian (härad i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar